Az El Clásico egy labdarúgó-mérkőzés Spanyolország két legsikeresebb labdarúgóklubja, az FC Barcelona és a Real Madrid CF között. Eredetileg csak a La Liga bajnoki meccseit illette a megnevezés, de később az egyszerűség kedvéért, továbbá a nem elhanyagolható marketing-érdekek miatt a nevet kiterjesztették a két csapat egyéb egymás elleni találkozóira is. Az első mérkőzést 1902-ben rendezték, azóta eddig összesen 252 tétmérkőzést játszott a két csapat, amelyből 186 volt spanyol bajnoki-mérkőzés. A két csapat közül a Real Madridnak 101 győzelme van, a Barcelonának 99. A bajnoki mérkőzéseket tekintve a Real Madridnak 77 a Barcelonának 74 győzelme van.

Mérkőzések

Bajnoki mérkőzések

Spanyol kupa mérkőzések

Spanyol ligakupa mérkőzések

Spanyol szuperkupa mérkőzések

Európai nemzetközi mérkőzések

Összesített mérleg 
Frissítve: A 2023. március 19-i spanyol bajnoki mérkőzés után.

* - Az 1902-ben lejátszott Real Madrid–Barcelona mérkőzés (1–3) a Copa de la Coronación sorban, tétmérkőzésként van elszámolva.

Mindkét csapatban megfordult játékosok 
A történelem során sok játékos vándorolt át a két klubból a másikba. A leghíresebbek: Luis Enrique, Luís Figo, Ricardo Zamora, Josep Samitier, Bernd Schuster, Michael Laudrup és Ronaldo.
A teljes lista:
  Alfonso Albéniz (A Real-ból a Barcelonába) (1902)
  Luciano Liz Raga (A Real-ból a Barcelonába) (1905)
  Charles Wallace (A Barcelonából a Real-ba) (1906)
  José Quirante (A Barcelonából a Real-ba) (1906)
  Alfonso Albéniz (A Barcelonából a Real-ba) (1911)
  Arsenio Comamala (A Barcelonából a Real-ba) (1911)
  W. Rozitsky (A Barcelonából a Real-ba) (1913)
  Ricardo Zamora (A Barcelonából az Espanyol-ba, majd onnan a Real-ba) (1930)
  Josep Samitier (A Barcelonából Real-ba) (1932)
  Hilario Juan Marrero Pérez (A Real-ból a Valencia-ba, majd onnan a Barcelonába) (1939)
  Alfonso Navarro (A Barcából a Real-ba) (1950)
  Justo Tejada (A Barcából a Real-ba) (1961)
  Jesús Pereda (A Real Madridból Real Valladolid-ba onnan a Sevilla-ba, majd a Barcelonába) (1961)
  Evaristo de Macedo (A Barcából a Real-ba) (1962)
  Fernand Goyvaerts (A Barcelonából a Real-ba) (1965)
  Lucien Muller (A Real-ból a Barcelonába) (1965)
  Lorenzo Amador (Real-ból, Hércules-be, majd Barcelonába) (1980)
  Bernd Schuster (Barcelona, Real) (1988)
  Luis Milla (Barcelona, Real) (1990)
  Gheorghe Hagi (Real Madrid, Brescia, Barcelona) (1991)
  Fernando ”Nando” Muñoz (Barcelona, Real) (1992)
  Julen Lopetegui (Real-ból, Logroñés, Barcelonába) (1994)
  Michael Laudrup (Barcelona, Real) (1994)
  Robert Prosinecki (Real Madrid-ból, Oviedo-ba, majd onnan Barcelonába) (1995)
  Miquel Soler (Barcelonából, Sevilla-ba, majd onnan Real Madrid-ba) (1995)
  Luis Enrique (Real-ból, Barcelonába) (1996)
  Daniel García Lara (Real-ból, Mallorca-ba, majd onnan Barcelonába) (1999)
  Luís Figo (Barcelona, Real) (2000)
  Albert Celades (A Barcából a Celta Vigo-ba, onnan a Real Madridba) (2000)
  Alfonso Pérez Muñoz (A Realból a Real Betisbe, onnan a Barcelonába) (2000)
  Jordi López (A Barca B-ből A Real Madrid Castillába) (2002)
  Ronaldo (A Barcából az Internazionaléba, onnan a Real Madridba) (2002)
  Roberto Trashorras Gayoso (A Barca B-ből a Real Madrid B-be) (2003)
  Samuel Eto'o (A Realból a Mallorca-ba, onnan a Barcelonába) (2004)
  Jeffrey Hoogervorst (A Real Madrid Castillából a Barcelona B-be) (2006)
  Thaer Bawab (A Real Madrid Castillából a Barcelona B-be) (2007)
  Javier Saviola (A Barcelonából a Realba) (2007)
  Kiko Femenía (A Barcelona B-ből a Real Madrid Castillába) (2013)

Források

Fordítás

További információk 
 Az El Clásicóról
 A La Liga hivatalos honlapja 
 Képek
 A legeredményesebb góllövőkről

Kapcsolódó szócikkek 
 El Derbi madrileño
 El derbi barcelonés

Spanyol labdarúgás
Rivalizálások a labdarúgásban
Real Madrid
FC Barcelona